O Condado de Bohus (Bohus län) foi um condado da Suécia existente nos finais do . 

O seu território foi anexado pela Suécia de acordo com o Tratado de Roskilde - assinado em 1658 - após a derrota da Dinamarca nas guerras nórdicas de 1655-1661. 

Foi definitivamente agregado em 1700 ao novo condado de Gotemburgo e Bohus (Göteborgs och Bohus län), criado pela fusão do antigo condado de Bohus (Bohus län) com a cidade de Gotemburgo e uma parte do antigo condado de Älvsborg (Älvsborgs län).

Em 1998, foi criado o atual condado da Västra Götaland (Västra Götalands län), englobando os antigo condados de Gotemburgo e Bohus (Göteborgs och Bohus län), Skaraborg (Skaraborgs län) e Älvsborg (Älvsborgs län).

Apesar da sua semelhança ortográfica, os termos Bohus län e Bohuslän designam entidades históricas e geográficas distintas.                                                                                                          

Bohus län (lit. Condado de Bohus) foi uma entidade política e administrativa do , governada a partir da fortaleza de Bohus (Bohus fästning).                                                                                   
Bohuslän é uma entidade geográfica, consolidada no  e atual nos nossos dias - a província da Bohuslän. 

Antigos condados da Suécia